Шумилина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Шумилина, Ирина Михайловна (род. 1956) — советская и белорусская пианистка.
 Шумилина, Кристина Михайловна (род. 1990) — российская хоккеистка на траве.